Фраза является переводом последних слов Гамлета The rest is silence, более известных по-русски как «Дальше — тишина…» (перевод М. Л. Лозинского).

 «Остальное — молчание» — фильм Хельмута Койтнера
 «Остальное — молчание» — румынский фильм.
 «Остальное — молчание» — первоначальное название романа «Кин и Орман» Ефрема Бауха.